Miejscowości w USA:
 Waconia – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Carver
Gminy w USA:
 Waconia (ang. Waconia Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Carver